Puchar Narodów Afryki 1976 był dziesiątą edycją tego turnieju. Mecze rozgrywano na boiskach Etiopii. Zasady turnieju nieznacznie różniły się od tych z roku 1974. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy, po cztery drużyny w każdej. Natomiast następnie rozgrywki toczyły się nadal systemem grupowym, każdy z każdym: do fazy finałowej kwalifikowały się po dwa zespoły z każdej grupy eliminacyjnej. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Maroka, drugie zaś reprezentacja Gwinei.

Przebieg turnieju

Grupa A 
Mecze rozgrywano w Addis Abebie.

Grupa B 
Mecze rozgrywano w Dire-Dawa.

Finał 
Mecze rozgrywano w Addis Abeba.

Puchar Narodów Afryki
1976 w piłce nożnej
Piłka nożna w Etiopii
1976 w Afryce